Quiney ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Quiney (Carlos Quiney; 1937–2007), spanischer (Film-)Schauspieler
 Judith Quiney, Tochter von William Shakespeare
 Thomas Quiney, Schwiegersohn von William Shakespeare

Siehe auch
 Quinney